Charles Hughes kan syfta på bland andra:

* Charles Hughes (1822–1887), amerikansk politiker och jurist
 Charles Evans Hughes (1862–1948), amerikansk politiker och jurist
 Charles Frederick Hughes (1866–1934), amerikansk amiral
 Charles J. Hughes (1853–1911), amerikansk politiker